Jorge Fernández peut désigner: 
Jorge Fernández Díaz (1950-), un homme politique espagnol, membre du Parti populaire (PP).
Jorge Fernández Madinabeitia (1972-), Mister Espagne et un présentateur de télévision espagnol.
Jorge Fernández Hernández (1987-), un athlète cubain, spécialiste du lancer de disque.
 Jorge Fernández Valcárcel (1989-), joueur espagnol de volley-ball.